Ternant (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Ternant (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Ternant (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes